Walleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Walleitner (1909–1982), deutscher Autor und ehemaliger KZ-Häftling
 Klaus Walleitner (1947–2014), deutscher Fußballspieler